Plaats in Indonesië
 Tlogowaru (Kedungkandang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tlogowaru (Merakurak), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java